Der Gryff ist:
 ein Fabelwesen, siehe Greif
 eine der drei Figuren des Umzugs am jährlichen Festanlass Vogel Gryff in Basel
 eine Schweizer Kfz-Werkstatt, die als Automobilhersteller tätig war, siehe Gryff-Motors-Garage